CWC – Certyfikat Wystawowego Championa
 CWC – Konwencja o zakazie broni chemicznej (ang. Chemical Weapons Convention)